Сен-Жан-де-Мовре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 90 км на схід від Нанта, 12 км на південний схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Сен-Жан-де-Мовре і Жуїньє-сюр-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Гаренн-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 661 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1814,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Мовре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара